Jason et les Argonautes, dans la mythologie grecque.
 Jason et les Argonautes est un film de Don Chaffey sorti en 1963.
 Jason et les Argonautes est un téléfilm de 2000.
 Jason and the Argonauts est une chanson du groupe XTC parue sur l'album English Settlement en 1982.
 c est un groupe pas tres connu de musique azussi 

Homonymie de titre